PCM kan syfta på: 
 Phase-change memory, teknik för datorminnen
 Pulskodsmodulering, digital representation analoga signaler